Дондыка́рское городи́ще (Дондыка́р) () — археологический памятник федерального значения, городище Чепецкой археологической культуры. Располагается севернее города Глазова (Удмуртская Республика), в 1 км к северо-востоку от деревни Дондыкар. Городище занимает мыс высотой около 10 м, укреплено небольшим валом.

Население городища было, судя по всему, пермским. Городище известно с XIX века, исследовалось в ходе раскопок 1926—1939 годы под руководством . В слое мощность до 1,6 метра были вскрыты остатки 19 жилищ, мастерские, сараи, очаги, собран богатый вещевой материал, характерный для Чепецкой культуры.

Легенда о возникновении 

Местное население связывает городища с легендарными богатырями, по преданию когда-то жившими в них. Имена богатырей народная этимология образовывает от названий городищ (). Городище Дондыкар, в частности, связывают с богатырём Донды, пришедшим сюда когда-то с Иднакара, после того, как выросли его сыновья. В реальности название Дондыкар образовано от названия соседней речки Дондышур. Основе Донды- ещё не найдено удовлетворительной научной этимологии.

См. также 
 Чепецкая культура
 Солдырское I городище

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дондыкар // Уральская историческая энциклопедия

Чепецкие городища
Городища Удмуртии